Ten artykuł dotyczy animowanego serialu dla dorosłych Miasteczko South Park. Poniżej zestawiono listę krewnych głównych bohaterów serialu.

Rodzina Marshów

Stan Marsh

Randy Marsh 
Randy Marsh (właściwie Randal Marsh) – ojciec jednego z głównych bohaterów serii – Stana i starszej o cztery lata Shelley, mąż Sharon Marsh. Jego przyrodnim bratem jest Jimbo Kern. Postać została oparta na samym twórcy serialu – Treyu Parkerze, który pod wieloma względami jest podobny do bohatera.

Randy jest 37 letnim naukowcem, pracuje jako geolog, lecz pod koniec 12. sezonu stracił pracę. Po raz pierwszy postać pojawia się w odcinku „Volcano”, jednak w tym odcinku brak jest jakiejkolwiek wzmianki o jego spokrewnieniu ze Stanem. Dopiero dwa odcinki później w „An Elephant Makes Love To A Pig” okazuje się, że jest jego ojcem.

Podczas pierwszego sezonu serii Randy wygląda nieco inaczej niż w kolejnych sezonach. W młodości był członkiem popularnego boysbandu. Ze swoją żoną Sharon znają się od czasów college’u, kiedy obydwoje byli hippisami.

Występuje w wielu odcinkach oraz w filmie pełnometrażowym. W odcinku „Bloody Mary”, gdy dowiedział się, że jest alkoholikiem – wyobraża sobie siebie za nieuleczalnie chorego i potrzebuje cudu. W odcinku „Night of the Living Homeless” zabija znajomego, biorąc go za bezdomnego, który mógłby wyłudzać drobne. Natomiast w „Pandemic” kupuje kamerę i nie może opuścić żadnego ujęcia, nagrywa wszystko, czym doprowadza rodzinę do szału, po czym okazuje się, że nie włożył kasety.

Randy jest jedynym z dwóch naukowców w South Park (drugim jest Alphonse Mephesto), jest także posiadaczem Nagrody Nobla, rekordzistą w zakresie „tworzenia” największych odchodów świata oraz należy do tajnego stowarzyszenia zajęcy wielkanocnych.

Jest także 17-letnią nowozelandzką wokalistką Lorde.

Sharon Marsh 
Sharon Marsh (z domu Sharon Kimble) – matka 9-letniego Stana, jednego z czwórki głównych bohaterów oraz 13-letniej Shelley, żona Randy’ego.

Sharon ma 36 lat, pracuje jako sekretarka w Tom’s Rhinoplasty – lokalnej klinice chirurgicznej. W pracy przedstawiona była jedynie w filmie pełnometrażowym Miasteczko South Park. Ma przyjacielskie stosunki z Sheilą Broflovski.

Po raz pierwszy wystąpiła w odcinku „Elephant Makes Love Pig”. W serialu przedstawiona jest jako kochająca żona i matka, mimo chwilowego rozstania z mężem w odcinku „Clubhouses”, w którym ich małżeństwo przeżywa kryzys. Jednak małżeństwo przetrwało próbę czasu. Piersi Sharon są przedmiotem zauroczenia wielu mężczyzn i chłopców z South Park (w tym Buttersa).

Gdy jej syn podejrzewany jest o udział w zamordowaniu ludzi, nie kara go, lecz próbuje ukryć ślady zbrodni i pozbywa się zwłok (odc. 215). W filmie pełnometrażowym „Miasteczko South Park” pod wpływem Sheili Broflovski zakładają partię „Matki przeciwko Kanadzie”, przyczyniając się do wojny amerykańsko-kanadyjskiej w celu wybawienia z języka dzieci przekleństw. W odcinku „Eat, Pray, Queef” nie rozumie zachowania mężczyzn, którzy czują się zgorszeni emisją waginalnych gazów kobiet, a śmieją się z męskich gazów. Razem z mężem popiera w wyborach prezydenckich w 2008 roku Baracka Obamę i wierzy w możliwość wprowadzonych przez niego zmian.

Matka Stana występuje w wielu odcinkach. Głos pod panią Marsh podkładały: Mary Kay Bergman (1997-1999), Mona Marshall (1999-2000), Eliza Schneider (2001-2003), a obecnie April Stewart.

Shelley Marsh 
Shelley Lynn Marsh – jedna z drugoplanowych postaci animowanego serialu dla dorosłych South Park. Starsza siostra Stana, córka Randy’ego i Sharon, wnuczka Marvina. W filmie ma 13 lat.

Po raz pierwszy wystąpiła w odcinku „An Elephant Makes Love to a Pig”. Nosi białą bluzkę i różowe spodnie. Ma brązowe włosy do ramion. Nosi charakterystyczny duży aparat ortodontyczny na zębach, który utrudnia jej mówienie.

Ma bardzo agresywny temperament i bardzo mały szacunek dla Stana i jego przyjaciół, zazwyczaj odnosi się do nich jako kloce (ang. turds). Często bije młodszego brata, który z tego powodu jest pośmiewiskiem dla Cartmana. Mimo wszystko kocha swojego brata, chociaż tego często nie okazuje. W odcinku, w którym się pojawiła po raz pierwszy ratuje brata od kary. W „Kindergarten” obiecuje, że będzie go chronić przed kolegą chuliganem. Wydaje się posiadać bardzo dużą siłę. Jest sama w stanie z łatwością podnieść fortepian.

W odcinku „Cat Orgy” odcinków dorabia jako opiekunka do dzieci. Zajmuje się Cartmanem. Podczas opieki nad nim spotyka się z ze swoim dużo starszym, dwudziestodwuletnim Skylerem, który ma swój własny zespół. Skyler naciskał na Shelley do seksu i zostawił ją, gdy mu odmówiła. Wraz z Cartmanem postanowiła się na nim zemścić i niszczy jego gitarę. Później w odcinku „Over Logging” poznaje przez internet nowego chłopaka o imieniu Amirz, z którym spotyka się przypadkowo w Kalifornii, ale nie umieli się porozumieć na żywo, i postanowili kontynuować znajomość przez internet.

Uwielbia oglądać telewizję, szczególnie serial „Porywy namiętności” i „Przyjaciele”, natomiast nie lubi show „Terrance’a i Phillipa”. Kocha się w Russellu Crowe i słucha piosenek Britney Spears. Jej imię zostało zapożyczone od starszej siostry Treya Parkera.

Marvin Marsh 
Marvin Marsh – dziadek Stana, jednego z głównych bohaterów serialu i ojciec Randy’ego.

Ma 102 lata i jest na emeryturze. Przez 55 lat pracował w hucie. Jest weteranem wojennym i pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. Często zwraca się do Stana nazywając go „Billy”, tak jak nazywał go jego dziadek.

Po raz pierwszy pojawił się w show w odcinku pt. „Death”. Gdy go poznajemy rozpaczliwie chce umrzeć, bo jest stary i zmęczony życiem. Po nieudanych próbach samobójczych, zwraca się do wnuka o pomoc. Stan pyta wielu dorosłych, w tym Jezusa, o poradę w tej kwestii, ale nikt nie chce zająć stanowiska. Gdy udaje mu się ostatecznie przekonać Stana, pojawia się nagle Śmierć (ale okazuje się, że znów szuka Kenny’ego). Razem z nią pojawia się duch dziadka Marvina, któremu pomógł w eutanazji, gdy był chłopcem w wieku Stana. Duch przekonuje go, by poczekał na naturalną śmierć, bo inaczej znajdzie się w otchłani.

W odcinku „Grey Dawn” stanowczo protestuje przed odbieraniem prawa jazdy w South Park starszym mieszkańcom po tym, jak kilku seniorów w wypadku zabija wiele osób. W epizodzie „The Red Badge of Gayness” jest narratorem do rekonstrukcji wojny secesyjnej, która jednak wymyka się spod kontroli i wbrew historii wygrywa Południe. W „Quintuplets 2000” dochodzi do zbliżenia z babcią pięcioraczek – rumuńskich akrobatek z cyrku, lecz po stosunku (lub w jego trakcie) ona umiera na zawał serca. W „Something Wall-Mart This Way Comes” dziadek dorabia w markecie, który zatrudnia głównie emerytów i niepełnosprawnych.

Rodzina Broflovskich 
Początkowo nazwisko rodziny zapisywane było Brovlofski, lecz później przyjęto gramatyczną formę. Broflovscy pochodzą z Europy Wschodniej, są serbskimi Żydami.

Kyle Broflovski

Gerald Broflovski 
Gerald Broflovski – ojciec biologiczny Kyle’a, jednego z czwórki głównych bohaterów oraz przybrany ojciec Ike’a.

Gerald zadebiutował w odcinku „Starvin” Marvin”. Jest Żydem wyznającym ortodoksyjny judaizm i zawsze nosi na głowie jarmułkę. Jest prawnikiem, który już w młodości przyjaźnił się ze Stuartem McCormickiem, ojcem Kenny’ego. Ogólnie jak cała rodzina, jest uprzejmy i życzliwy, ale czasami uparty. Ma problem z hazardem i czasem obsesję na punkcie pieniędzy. Cechą charakterystyczną jest to, że w stanie silnych emocji często mówi Jezus i nie koliduje to z jego religią.

Swoją żonę poznał w college’u. Wśród wszystkich ojców w South Park wydaje się najbardziej troskliwy. Często powtarza Kyle’owi pouczające moralne opowieści i opiera na nich otaczający świat. Gerald doznał patologicznej miłości do delfinów, co znajduje odzwierciedlenie w fakcie poddania się operacji plastycznej, dzięki której zaczął wyglądać jak delfin. Gdy zdał sobie sprawę, że nie stał się prawdziwym delfinem powrócił do ludzkiej postaci.

Imię Gerald nadano mu po ojcu jednego z twórców, Matta Stone’a.

Sheila Broflovska 
Sheila Broflovski (wcześniej Carol Broflovski) – matka 9-letniego Kyle’a oraz adoptowanego z Kanady 3-letniego Ike’a, żona Geralda.

Pierwszy występ Sheili miał miejsce w odcinku „Death” (gdzie pierwotnie była nazwana Carol). Nosi włosy splecione w tzw. ulu i mówi z akcentem żydowskim charakterystycznym w Nowym Jorku. Ma nadwagę i jest wyższa niż pozostałe kobiety w show. Gdy usłyszy w odpowiedzi coś szokującego lub nieodpowiedniego, powtarza zwrot Co? Co? Co? (ang. What? What? What?) i z coraz większym naciskiem na ostatnie słowo „co”. Jej postać ukazuje kilka cech, często związanych ze stereotypowym postrzeganiem żydowskiej matki.

Matka Kyle’a to zacięta działaczka społeczna, a jej zdeterminowana postawa w kwestiach dochodzenia do swoich racji jest źródłem kpin ze strony innych. Jest jedną z najbardziej aktywnych politycznie mieszkańców miasta. Wielokrotnie w serii, pojawia się jako lider niemal wszystkich ruchów, wieców i protestów. Wznosiła protest m.in. przeciwko rzeczom szkodliwym dla dzieci lub dla społeczności żydowskiej. Protestowała przeciwko kanadyjskiemu show „Terrance i Phillip”, w którym duet, prezentuje humor toaletowy, przez co sądziła, że ma negatywny wpływ na Kyle’a. Jej oburzenie zostało ukazane w filmie pełnometrażowym Miasteczko South Park, w którym utworzyła partię „Matek Przeciwko Kanadzie”, czym doprowadziła do wojny między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi.

Widząc Kyle’a biorącego udział w szkolnym przedstawieniu bożonarodzeniowym, przekonuje Panią Burmistrz w sprawie zakazu stosowania jakichkolwiek symboli religijnych w mieście, które mogą być postrzegane jako obraźliwe dla różnych wyznań i przekonań. Przez wielu jest nierozumiana i nielubiana. Cartman nawet wyraził swoją nienawiść do niej śpiewając utwór zatytułowany „Matka Kyle’a jest głupią dziwką” (ang. „Kyle’s Mom’s is a stupid Bitch”).

Jest osobą dominującą w małżeństwie. Nie pracuje, jest gospodynią domową i przewodniczącą rady rodziców w Szkole Podstawowej. Jest fanką Barbry Streisand. Przyjaźni się z matką Stana – Sharon Marsh.

Ike Moisha Broflovski 
Młodszy brat Kyle’a. Ike jest adoptowanym Kanadyjczykiem, dlatego Kyle nie do końca uważa go za swojego prawdziwego brata, jednakże bardzo go kocha. Ike podobnie jak reszta jego rodziny jest żydem.

O jego pochodzeniu, dowiadujemy się w odcinku Ike Wee Wee, kiedy to zrobioną przez Kyle’a kukiełkę Ike’a przejeżdża samochód, i na jego grobie jest kanadyjska flaga (naprawdę Ike znajduje się w Nebrasce, wysłał go tam Kyle, aby uchronić brata przed „bris” – obrzezaniem).

Należy do grupy przedszkolaków. Mimo wieku 3 lat, uczęszcza do przedszkola dla dzieci od 5. roku życia. Przez nauczycieli uważany jest za geniusza.

Kyle często bawi się z nim w grę: Kopnij bobasa (ang. Kick the baby), na co Ike odpowiada: Nie kop bobasa (ang. Don’t kick the baby), po czym Kyle wykopuje go, prawie jak piłkę futbolową. Ike przez swój nietypowy wygląd jest określany jako: kosz na śmieci, bądź noga od stołu.

 Rodzina Cartmanów 
 Eric Cartman 

 Liane Cartman 
Liane Cartman – matka Erica, którego wychowuje sama.

Pałała miłością do swojego syna Erica i stara się spełnić jego każdą zachciankę. Liane to nimfomanka, uwielbia seks z każdym napotkanym mężczyzną. Jest prostytutką, biseksualistką, a także hermafrodytą, co wyszło na jaw w odcinku „Cartman’s Mom is Still a Dirty Slut”. W South Park nie ma już mężczyzny, z którym by nie spała. Występuje w niemieckich filmach pornograficznych rozprowadzanych w internecie. Mimo tego stara się być dobrą matką, co nie wychodzi jej najlepiej. Jej historia zostaje przybliżona w odcinkach „Cartman’s Mom is a Dirty Slut” oraz „Cartman’s Mom is Still a Dirty Slut”. Jest bardzo miłą osobą, słodka i naiwna, ale dobrze postrzegana przez mieszkańców.

W „Merry Christmas, Charlie Manson” poznajemy całą rodzinę Cartmanów. Wszyscy mają podobne cechy zachowania do Erica, czyli skandaliczne zachowanie, chamstwo, a nawet niektóre typowe zwroty. Liane jest jedynym członkiem rodziny, bez tych cech. Jest niezwykle spokojna i opanowana. Nie potrafi być stanowcza.

Wraz z rozwojem postaci serii Liane poddano pewnym zmianom. W odcinku „Tsst”, nie mogąc sobie już sama poradzić ze skandalicznym zachowaniem syna zwraca się po pomoc do superniani, która również nie potrafi jej pomóc. Tego zadania podejmuje się Cesar Millan, specjalizujący się w trenowaniu psów. Uczy ją ignorować niepożądane zachowania syna, za pomocą metody, która polega na dominacji nad zwierzęciem (w tym przypadku nad Erickiem). Ta metoda działa i Liane jest szczęśliwa. Stara się zaangażować w relacje z Cesarem, ale on uważa ją wyłącznie za klientkę. Wkrótce po jego wyjeździe Cartman zaczyna się zachowywać jak wcześniej.

Jej syn wychowywał się bez ojca, którego w ogóle nie znał. Chcąc dowiedzieć się kto nim jest zwraca się do doktora Mephesta, który przeprowadza testy DNA na potencjalnych kandydatach, jak się okazuje jest ich sporo. W 15. odcinku dowiadujemy się, że jego ojcem jest jego matka, która jest hermafrodytą i posiada męskie narządy płciowe oraz damskie. Z kolei w 200. odcinku serialu okazuje się jednak, że wyniki DNA zostały sfałszowane, a prawdziwym ojcem Cartmana jest zawodnik drużyny Denver Broncos, którego Eric wcześniej zabił, mszcząc się na swoim znienawidzonym rudowłosym koledze – Scotcie Tenormanie, który się okazuje być jego przyrodnim bratem.

Trey Parker imię zapożyczył od swojej byłej niewiernej partnerki Liane Adamo.

 Rodzina McCormicków 
Cała rodzina jest pochodzenia irlandzkiego. Rodzina McCormicków jest najbiedniejszą rodziną w całym miasteczku. Mieszkają w starym i bardzo zaniedbanym bungalowie. Oboje rodzice są bezrobotnymi alkoholikami, którzy często po pijanemu napastują się nawzajem. Zawsze zresztą mają aż nadto widoczne sińce na twarzy.

 Kenny McCormick 

 Stuart McCormick 
Stuart McCormick – ojciec trójki dzieci: Kenny’ego, jednego z czwórki głównych bohaterów, Kevina i Karen, mąż Carol.

Zadebiutował w odcinku „Death”. Stuart gdy był nastolatkiem był najlepszym przyjacielem Geralda Broflovskiego, Razem pracowali w pizzerii, ale potem ich drogi się rozeszły: Gerald poszedł do college’u, podczas gdy Stuart uległ alkoholowi. Ich żony podjęły próbę pogodzenia starych znajomych w odcinku „Chickenpox”, ale wspólne wędkowanie zakończyło się bójką.

W odcinku „Cartman Joins NAMBLA” po ociepleniu stosunków z żoną, decydują się na jeszcze jedno dziecko. Kenny stara się temu zapobiec, lecz nie udaje mu się to. Po jego „zwykłej” śmierci rodzi się kolejne dziecko – jest nim nowy Kenny (później okazuje się, że jest to siostra Kenny’ego – Karen). Po przyjściu na świat córki w kolejnych seriach wszystko wraca do normy, czyli widoczne są kłótnie i bójki w rodzinie McCormick. Oprócz alkoholu, Stuart kocha czytanie Playboya.

Trudno jest powiedzieć, jakie relacje ma z dziećmi. Bardzo przeżywa, kiedy Kenny cierpi z powodu nieuleczalnej choroby zaniku mięśni. W odcinku „Quintuplets 2000”, kiedy Kenny z matką przeniósł się do Europy, próbuje nakłonić syna do powrotu do Ameryki.

Począwszy od odcinka 113, Stuarta regularnie widać w barze South Park, wśród ludzi z miasta.

 Carol McCormick 
Carol McCormick – matka Kenny’ego McCormicka, jednego z czwórki głównych bohaterów.

Pani McCormick często nosi koszulkę z napisem I’m with stuppid (Jestem z głupkiem), ze strzałką zwróconą w stronę męża. Relacje między nimi często bywają chłodne i napięte. W odcinku Cartman Joins NAMBLA'' decydują się na jeszcze jedno dziecko, mimo rozpaczliwych prób Kenny’ego, który stara się do tego nie dopuścić. Źle znosi to, że jest na dnie drabiny społecznej nic ani ona, ani mąż nie osiągnęli. Siłą rzeczy, opowiadając o Kennym, mówi iż zostanie lekarzem, prawnikiem lub w inny sposób kimś. Oraz że już teraz wykazuje się talentami.

 Kevin McCormick 
Starszy brat Kenny’ego

 Karen McCormick 
Młodsza siostra Kenny’ego

 Rodzina Stotchów 
 Leopold Butters Stotch 

 Stephen Stotch Stephen Stotch (wcześniej Chris Stotch) – ojciec Buttersa.

Po raz pierwszy pojawił się w czwartym sezonie serialu. Ma dobre kontakty z pozostałymi rodzicami czwórki głównych bohaterów. Wraz z żoną spotykają się z nimi m.in. w klubie książki, czy spędzają ferie zimowe w Aspen.

Oprócz ciągłego przywoływania syna do dyscypliny, Stephen również przykłada dużo uwagi do ścisłego przestrzegania metody prowadzenia gospodarstwa domowego, jak wymóg, aby żywność w spiżarni była uporządkowana alfabetycznie.

W odcinku „Butters’ Very Own Episode” okazuje się, że ojciec Buttersa jest biseksualny. Po tym jak syn nakrył go na uprawianiu seksu z innym mężczyzną, zapewniał Lindę, że zrobił to tylko z ciekawości i obiecał stłumić wszystkie przyszłe homoseksualnych skłonności. W późniejszych odcinkach okazuje się, że miał zakład z żoną na temat orientacji seksualnej Buttersa, który wygrywa, gdy syn ogłasza, że ma nową dziewczynę. Po błędnym odczytaniu późniejszych zachowań Buttersa, myśląc jednak, że jest gejem, wysyła go na obóz naprawczy. Gdy okazuje się, że zaszła pomyłka co do skłonności syna, ojciec sam wyznaje, że jest biseksualny.

 Linda Stotch Linda Stotch''' – matka 9-letniego Leopolda, znanego bardziej pod pseudonimem Butters. Z wykształcenia jest inżynierem, zasiada w radzie miasta jako skarbnik.

Wraz z mężem Stephenem, są kochającymi rodzicami oraz sprawiają wrażenie szczęśliwego małżeństwa, borykającego się jednak z wieloma problemami, co najwyraźniej ukazane jest w odcinku poświęconemu wyłącznie Buttersowi oraz jego rodzinie – „Butters’ Very Own Episode”, w którym Linda usiłuje pozbawić życia Buttersa oraz sama popełnić samobójstwo, gdy dowiedziała się, że jej małżonek jest biseksualistą. Bardzo kocha swojego syna, choć w jednym z odcinków postanawia wraz z mężem sprzedać go Paris Hilton za 250 mln dolarów. Wraz z mężem bardzo dyscyplinują syna, za najmniejsze wybryki nakładając na niego szlaban. Bardzo lubi kakao.

Przypisy 

Miasteczko South Park
Miasteczko South Park

es:Personajes recurrentes de South Park
fr:Liste des autres habitants de South Park